Marina betekent zee in Romaanse talen, evenals verwante woorden zoals de militaire marine. Als naam kan het ook afgeleid zijn van Maria.

Personen
Marina (voornaam) -, een meisjesnaam van Italiaanse oorsprong die ook in Japanse populair geworden is
Marina Diamandis - een Welshe zangeres bekend onder haar artiestennaam MARINA, voorheen Marina and the Diamonds
Marina van Griekenland en Denemarken - Marina van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Marina (Pokémon) - een trainster uit de Pokémon-episode The Legend of Thunder - Part One, uitgebracht in 2001

Diversen
Marina (2013), een Belgische film uit 2013
Marina (film uit 1960), een filmmusical uit 1960
Marina (lied) - een lied van Rocco Granata
Marina (metrostation) van de metro van Barcelona
Marina (opera), een opera van Pascual Emilio Arrieta y Corera
Marina (televisieprogramma) - een televisieprogramma
Radio Marina - een Nederlandse Gouwe Ouwe-zender op de middengolf
Morris Marina - een Britse auto van het merk Morris
Tata Marina - een Indiase auto van het merk Tata

Plaatsaanduidingen (toponiemen)
Marina (Californië) - een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Marina de Cudeyo, een gemeente in de Spaanse provincie Cantabrië
Marina del Rey - een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Marina di Gioiosa Ionica - een kustgemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, in de zool van de Italiaanse laars

Marina, een veel gebruikte naamduiding voor een jachthaven vaak met als toevoeging de plaatsnaam
Marina Bay (metrostation) - een metrostation in Singapore
Marina (Kroatië), een gemeente in Kroatië
Marina (Estland), een plaats in Estland, gemeente Saarde